Primera División 1944 (Chili)
 Primera División 1944 (Argentinië)
 Primera División 1944 (Uruguay)
 Primera División 1944 (Paraguay)
 Primera División 1943/44 - Spanje